John Buchanan (1819–1898) – nowozelandzki botanik
 John P. Buchanan (1847–1893) – amerykański polityk, gubernator Tennessee
 John Buchanan (1884–1943) – brytyjski żeglarz, złoty medalista olimpijski w klasie 12 metrów (1908)
 John Hall Buchanan jr (ur. 1928) – amerykański polityk, kongresmen 
 John Buchanan (1931–2019) – kanadyjski polityk
 John Buchanan (ur. 1975) – brytyjski judoka, olimpijczyk

Zobacz też 
 
 James Buchanan (ujednoznacznienie)
 John Buchan